Ojeda peut désigner :

Patronymes 
 Alonso de Ojeda (vers 1465-1515), explorateur et conquistador espagnol ;
 Álvaro Ojeda (1958-), écrivain, poète, romancier, conteur, critique et journaliste uruguayen ;
 Bob Ojeda (1957-), joueur de baseball américain ;
 Filiberto Ojeda Ríos (1933-2005), militant indépendantiste portoricain ;
 Manuel Ojeda (1940-2022), acteur mexicain ;
 Mónica Ojeda (1988-), romancière, poétesse et nouvelliste équatorienne ;
 Paco Ojeda (1954-), matador espagnol ;
 Rafael de la Cruz Franco Ojeda (1896-1973), président du Paraguay ;
 Richard Ojeda (1970-), homme politique américain ;
 Santos Ojeda (1917-2004), pianiste américain d'origine cubaine ;
 Tomás Ojeda (1910-1983), footballeur chilien.

Toponymie 
 Ojeda, localité rurale argentine située dans le département de Realicó, dans la province de La Pampa ;
 La Ojeda, comarque de la province de Palencia.

Patronyme hispanique